Geografia:
 Castell de Montpalau, cim de la comarca del Maresme.
 Arquitectura:
 Castell de Montpalau, castell senyorial situat al municipi d'Argelaguer (Garrotxa)
 Educació:
 CEIP Montpalau, escola pública del municipi d'Argelaguer (Garrotxa)